Уильям Эдуард Скотт (англ. William Edouard Scott; 11 марта 1884, Индианаполис, Индиана — 15 мая 1964, Чикаго, Иллинойс) — афроамериканский художник.

До того, как Ален Локк попросил афроамериканцев создать и изобразить «», который толкнул бы их в будущее, такие художники, как Уильям Эдуард Скотт, изображали чернокожих по-новому, чтобы оторваться от порабощающих образов прошлого. Скотт, хорошо известный своими портретами, гаитянскими сценами и фресками, бросил вызов стандартному изображению чернокожих в искусстве первой половины XX века, вдохновляюще используя чёрную тематику. Однако, точно так же, как его стиль оставался традиционным в противоположность абстрактному, он был относительно консервативен в своих изображениях черноты.

Биография 
Уильям Скотт родился в Индианаполисе 11 марта 1884 года в семье Эдуарда и Каролины Скотт (урожденной Рассел). После окончания  в 1903 году Скотт провёл год, изучая рисование у Отто Старка. В 1904 году он переехал в Чикаго и поступил в школу Чикагского института искусств, где получил премию им. Фредерика Мангуса в размере 50 долларов за живописную композицию. Во время своего пребывания в Чикаго он рисовал фрески по всему городу, одной из которых была «Торговля», которую до сих пор называют «замечательной». Однако большую часть своей импрессионистской техники он освоил во время путешествия во Францию. Находясь за границей, он учился в Академии Жюлиана и Академии Коларосси, а также был наставником Генри О. Таннера, известного афроамериканского художника, который переехал в Париж, чтобы избежать расовых предрассудков в отношении его искусства. Тренируясь в Париже, Уильям смог создать себе репутацию легче, чем позволила бы его раса в Америке. Возможно, из-за этого он казался более консервативным в своих изображениях «Нового негра», чем другие участники движения, и иногда рисовал сцены, которые вообще не имели никакого отношения к расе. Например, в 1910—1914 годах он время от времени навещал своего бывшего учителя в  в Этапле и, находясь там, рисовал местные пейзажи, такие как «Дождливая ночь в Этапле» и другие картины, написанные под влиянием Таннера.

После завершения формального образования Скотт получил грант от  и отправился на Гаити, чтобы нарисовать тех, кто «сохранил своё африканское наследие». К концу своего пребывания Скотт создал 144 полотна, которые были выставлены в Порт-о-Пренсе.

Позже он отправился в Алабаму, чтобы изучать чернокожих в различных общинах на Юге. Отказываясь изображать чернокожих только рабами и чернорабочими (как это делали многие до него), Скотт надеялся «изменить стереотипное восприятие афроамериканцев и в конечном итоге способствовать взаимопониманию между расами».

Для Всемирной выставки 1933 года в Чикаго, Уильям создал фрески и работал в Федеральном художественном проекте (англ. Federal Art Project Mural and Easel Division). В 1942 году он был одним из семи художников, победивших в конкурсе жюри для здания регистратуры дел в Вашингтоне, с его изображением Фредерика Дугласса, призывающего президента Линкольна призвать на службу чернокожих солдат.

Последняя поездка художника за пределы США была в 1955 году, когда он выехал в Мексику, где, возможно, хотел повторить свой гаитянский опыт написания жанровых картин в сельской культуре. Но его ухудшающееся здоровье прервало эту поездку. Диагностированный диабет заставил художника перенести ампутацию левой ноги, а затем и ухудшение зрения. Он умер 15 мая 1964 года в чикагском доме престарелых.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Уильям Эдуард Скотт на сайте Нью-Йоркской публичной библиотеки
Обучавшиеся в Академии Коларосси
Обучавшиеся в Академии Жюлиана
Выпускники Школы искусств Чикагского института
Умершие в 1964 году
Родившиеся в 1884 году
Художники США XX века
Родившиеся 11 марта
Умершие 15 мая
Художники США
Персоналии по алфавиту
Художники по алфавиту
Культура Чикаго